Die Saisonbilanzen des 1. FC Union Berlin zeigen für jede Saison der ersten Fußballmannschaft des 1. FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte in der Liga. Zusätzlich werden das Abschneiden in regionalen und nationalen Pokalwettbewerben sowie teilweise der beste Torschütze und der Zuschauerschnitt der jeweiligen Saison genannt.

Die Auflistung beginnt mit der Gründung des Ursprungsvereins FC Olympia Oberschöneweide im Jahr 1906. Für eine bessere Übersicht wird auf eine Trennung der Saisonbilanzen nach Vereinsbezeichnung verzichtet. Daher wird die Namenshistorie extra aufgeführt. Für die Saisonbilanzen des 1950 abgespalteten SC Union 06 Berlin (siehe dort) und des nach 1951 weiterhin als SG Union Oberschöneweide bestehenden Verein (siehe dort).

Legende

Namenshistorie

1906–1933 – Erste Jahre im Kaiserreich und der Weimarer Republik

1933–1945 – Gauliga Berlin-Brandenburg

1945–1950 – Berliner Stadtliga

1950–1991 – Fußball unter dem DFV

Seit 1991 – Nachwendezeit unter dem DFB

Literatur

Weblinks 
 Offizielle Heimseite des 1. FC Union Berlin
 Unionstatistiken

Berlin, 1. FC Union
1. FC Union Berlin